Вале́рий Во́ронов:
 Воронов, Валерий Вениаминович (род. 1974) — русский поэт.
 Воронов, Валерий Владимирович (род. 1970) — белорусский композитор.